Ранчо Агва Дулсе има више значења:

 Ранчо Агва Дулсе (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Агва Дулсе (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Агва Дулсе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику